Provera ist ein Familienname folgender Personen:

 Fiorello Provera (* 1946), italienischer Politiker
 Giovanni di Provera (1736–1804), österreichischer Feldmarschall
 Marco Tronchetti Provera (* 1948), italienischer Unternehmer
 Vincenzo Provera (* 1912; † unbekannt), italienischer Fußballspieler und -trainer